Кубок Федерації Туреччини 1956—1957  — 1-й сезон Кубка Федерації Туреччини. Титул здобув Бешикташ. Через деякий час перемогу у турнірі було прирівняно до перемоги у чемпіонаті.

Перший раунд

Група у Стамбулі

|}

Група в Ізмірі

|}

Група в Анкарі

|}

Другий раунд

Група у Стамбулі

|}

Група в Ізмірі

|}

Група в Анкарі

|}

Третій раунд

Група у Стамбулі

|}

Група в Ізмірі

|}

Група в Анкарі

|}

Груповий раунд 

Результати

Посилання 
 Суперліга Туреччини на rsssf  

1956—1957
Туреччина
Туреччина